

Musica 
 Drag – stile musicale anche detto witch house
 Drag – album dei Red Aunts del 1993
 Drag – album di k.d. lang del 1997
 Drag – gruppo musicale rock australiano

Sport 
 Dragster – veicolo per competizione automobilistica di accelerazione
 Drag racing – competizione motociclistica di accelerazione

Altro 
 Forza di drag – forza che si oppone al movimento di un corpo in un fluido
 Drag king – attrice o cantante che si esibisce indossando abiti maschili
 Drag queen – attore o cantante che si esibisce indossando abiti femminili